«Forgotten Love» — це друга студійна робота гурту «АтмАсфера».

Пісні 
 Nama Om (07:27)
 Syamakunda Radkhakunda (08:47)
 Radharani Syamasundar (05:57)
 Samsara (09:03)
 Sri-Guru (05:09)
 ...Forgotten Love (Ukrainian) (07:20)
 Gopala (06:01)
 ...Forgotten Love (08:49)
 Gouranga (06:13)
 Brahma-Samhita (05:03)

Музичні альбоми 2006
Альбоми гурту АтмАсфера